Limbé – miasto w Kamerunie
 Limbé – miasto na Haiti
 Limbe – miasto w Malawi